«Воспоминание о „Коровьем марше“» — советский художественный телефильм  года, рассказывающий об истории создания фильма «Весёлые ребята».

Первая роль в кино Михаила Евдокимова.

Сюжет 
Из курортного видеосалона в ужасе от увиденного фильма «Извне» (на афише указано «Съеденные заживо») выходят двое: девушка и парень. Девушка (Лариса Белогурова) рассказывает вышедшему с ней зрителю (Михаил Евдокимов), что когда-то в этих местах в Гаграх снимался «замечательный, светлый фильм» «Весёлые ребята». Девушка предлагает превратить видеосалон в салон автобуса и совершить с ней путешествие-экскурсию по местам съёмок фильма. Зритель соглашается ей помочь и преображается, говорит голосами Сталина, Утёсова и других, поёт. Получается иллюстрированный цитатами из фильма «Весёлые ребята» рассказ об атмосфере тех лет и съёмках классики советского комедийного кино.

В главных ролях 
 Михаил Евдокимов — зритель, водитель, рассказчик
 Лариса Белогурова — рассказчица
 Юрий Медведев — отдыхающий

Факты 
 Михаил Евдокимов исполнил голосом Леонида Утёсова первоначальный вариант песни «Марш весёлых ребят» («Легко на сердце от песни весёлой…», в котором были такие строки:
Так будь здорова, гражданка корова!
Счастливый путь, уважаемый бугай!
 Юрий Медведев сыграл в фильме одну из своих последних ролей, по сюжету он — мальчик с дудочкой, который снимался в фильме «Весёлые ребята». Он в конце фильма рассказывает, что это именно он мешал Косте (Утёсов) и его оркестру «Репети-петировать». В реальности этого быть не могло, так как на момент съёмок Юрию Медведеву было уже 14 лет (он родился 1 апреля 1920 года).

Примечания

Ссылки 
 Музей радио и телевидения.
 1934 год. Литография, ноты, Марш «Весёлых ребят».

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы на русском языке
Телефильмы СССР 1991 года
История кино
Фильмы Юрия Саакова
Телекомедии СССР
Музыкальные телефильмы СССР
Фильмы ТПО «Союзтелефильм»
Михаил Евдокимов